Сергей Александрович Петруня () — советский, российский и украинский футболист, полузащитник. Мастер спорта. Тренер.

Игровая карьера 
В чемпионате СССР дебютировал в 1990 году в составе «Звезда» (Городище). В том же году перешёл в «Текстильщик» (Камышин). В 1991 году находился в расположении киевского «Динамо» но в высшей лиге СССР матчей не сыграл.

С 1992 года выступал в николаевском «Эвисе». В составе команды 27 марта 1992 в игре против запорожского «Металлурга» (0:2) дебютировал в высшей лиге чемпионата Украины. Всего в николаевском клубе провёл 81 матч, становился серебряным призёром первой лиги (1993/94). В 1995 году некоторое время провёл в «Текстильщике».

Тренерская карьера 
Работал тренером детских команд в Центре подготовки волгоградского «Ротора». С 2016 года главный тренер ЦПСР Волгоград.

Примечания

Ссылки 
 Статистика на сайте footbook.ru 
 Статистика на сайте allplayers.in.ua 
 Досье на сайте ФК «Ротор»

Футболисты СССР
Игроки ФК «Звезда» Городище
Игроки ФК «Текстильщик» Камышин
Игроки ФК «Николаев» Николаевская область